Rothenthal bezeichnet:

 einen Ortsteil der Stadt Olbernhau, Erzgebirgskreis, Sachsen; siehe Rothenthal
 einen Ortsteil der Kreisstadt Greiz, Thüringen, siehe Rothenthal (Greiz)

sowie
 Reuß-Rothenthal, eine von 1668 bis 1698 bestehende Herrschaftslinie des Hauses Reuß